El Trofeu Comte de Godó 2015, també conegut com a Barcelona Open Banc Sabadell 2015, és una competició tennística disputada sobre terra batuda i que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 63a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 d'abril del 2015 al Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

El tennista japonès Kei Nishikori va revalidar el títol aconseguit l'any anterior i també va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015
Competicions esportives del 2015 a Catalunya